De Sloveense voetbalclub NK Olimpija speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Olimpija

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Slovenië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Olimpija Ljubljana
Olimpija Ljubljana